Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Jean-Philippe Fleurian che hanno battuto in finale Chris Haggard e Mark Petchey per walkover.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Jean-Philippe Fleurian (Campioni)
 Chris Haggard /  Mark Petchey (finale)

 Bernardo Martínez /  Marco Osorio (semifinali)
 Georg Blumauer /  Gerald Mandl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1997